Osoby o tym nazwisku:
 Nikołaj Rubcow – rosyjski poeta
 Siergiej Rubcow – kazachski lekkoatleta